Valicevic ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Valicevic (* 1968), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Rob Valicevic (* 1971), US-amerikanischer Eishockeyspieler